Midlands har flere betydninger:

England 
 English Midlands – den centrale del af England
 West Midlands – den vestlige del af English Midlands
 East Midlands – den østlige del af English Midlands

Andet 
 Midlands (Zimbabwe) – provins i Zimbabwe